Kejsardömet kan syfta på:

 Kejsardömet Brasilien – en monarki i Sydamerika, 1822–1889
 Centralafrikanska kejsardömet –  namn på Centralafrikanska republiken, 1976–1979
 Kejsardömet Etiopien – en stat i östra Afrika, 1137–1974
 Kejsardömet Indien – Brittiska Indien, 1877–1947
 Kejsardömet Japan –  en japansk politisk enhet, 1868–1947
 Kejsardömet Tyskland – ett land i Europa, 1871–1919
 Kejsardömet Nicaea – en av tre stater som uppstod ur resterna av det bysantinska riket, 1204–1261
 Kejsardömet Ryssland – en ryska statsbildning, 1721–1917
 Kejsardömet Tibet – ett kejsardöme i Tibet, 600-talet–842
 Kejsardömet Trabzon – ett kejsardöme på det som idag är Turkiets kust mot Svarta havet, 1204–1461
 Kejsardömet Österrike – en stat i Centraleuropa, 1804–1867

Se även
 Kejsardöme